Het Veikkausliiga 2007 seizoen was het 77ste seizoen in de hoogste afdeling van het Finse profvoetbal. Het seizoen begon op zaterdag 21 april en eindigde met de 26ste en laatste speelronde op zaterdag 27 oktober 2007. 

Tampere United was de titelverdediger en wist deze onder leiding van trainer-coach Ari Hjelm te prolongeren. Het was de vijfde landstitel in de clubgeschiedenis de landstitel opeiste, die in dit geval tot stand kwam met een voorsprong van acht punten op achtervolger FC Haka. 

Topscorer werd Rafael Pires Vieira (FC Lahti), die dertien keer scoorde. AC Oulu eindigde als veertiende en laatste, en degradeerde daardoor rechtstreeks naar de Ykkönen.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

<center>RoPS Rovaniemi promoveert naar de Veikkausliiga, FC Viikingit degradeert</center>

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer treffers achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2007 uitkwamen in de Veikkausliiga.

Kampioensteam
 Tampere United 
Mikko Kavén, Toni Järvinen, Mathias Lindström, Antti Ojanperä, Jussi Kuoppala, Jussi Kujala, Antti Pohja, Antti Hynynen, Tomi Petrescu, Jussi-Pekka Savolainen, Mika Hilander, Sakari Saarinen, Jarkko Wiss, Henri Myntti, Risto Ojanen, Miki Sipiläinen, Heikki Aho, Juska Savolainen, Jonne Hjelm, Markku Hokkanen, Stefan Petrescu, Jari Niemi en Jussi Mäkelä. Trainer-coach: Ari Hjelm.

Prijzen
Beste speler
 Juska Savolainen (Tampere United)
Beste nieuwkomer
 Jukka Lehtovaara (TPS Turku)
Beste doelman
 Jukka Lehtovaara (TPS Turku)
Beste verdediger 
 Jos Hooiveld (FC Inter Turku)Beste middenvelder:
 Juska Savolainen (Tampere United)
Beste aanvaller
 Rafael Pires Vieira (FC Lahti)Beste coach
 Ari Hjelm (Tampere United)

Zie ook
Beker van Finland 2007
Fins voetbalelftal in 2007

2007
Competitievoetbal 2007